Juan Pérez es utilizado para referirse a alguien indeterminado, también se usan Fulano, Mengano o Zutano.

Deportistas 
 Juan Pérez (beisbolista) (1978-), lanzador dominicano.
 Juan de Dios Pérez (1980-), futbolista panameño.
 Juan Manuel Pérez Ruiz (1996-), futbolista español.

Escritores 
 Petreyo (1511-1544), catedrático de Retórica de la Universidad de Alcalá de Henares, humanista y dramaturgo en latín español.
 Juan Pérez de Pineda (1500-1567), escritor protestante español.
 Juan Pérez de Moya (1513-1597), matemático, mitógrafo y escritor español.
 Juan Pérez de Betolaza († c. 1600), traductor al euskera.
 Juan Pérez de Lazarraga (1550–1605), señor de la Torre de Larrea y autor del manuscrito que lleva su apellido.
 Juan Pérez de Montalbán (1602-1638), escritor y dramaturgo español.
 Juan Pérez Calvo († 1870), periodista y escritor español.
 Juan Pérez Zúñiga (1860-1938), escritor, periodista y humorista español.

Militares 
 Juan Pérez de Donis (1545-1598), militar y funcionario español.
 Juan Pérez de Guevara (s. XVI), explorador español.
 Juan José Pérez Hernández († 1775), explorador español.

Políticos 
 Juan Pérez Villaamil (1754-1824), político español.
 Juan Pérez Caballero y Ferrer (1861-1951), diplomático y político español.
 Juan Bautista Pérez (1869-1952), abogado, magistrado y presidente de la República de Venezuela (1929-1931).
 Juan Pablo Pérez Alfonzo (1903-1979), político y diplomático venezolano.

Religiosos 
 Fray Juan Pérez (s. XV-s. XVI), religioso español.
 Juan Pérez de Espinosa (1558-1622), obispo de Santiago de Chile.
 Juan Pérez de Menacho (1565–1626), teólogo jesuita.
 Juan Pérez de la Serna (h. 1573-1631), arzobispo de México.

Músicos 
 Juan Pérez Ribes (1931-), músico español.
 Juan Pérez Floristán (1993-), pianista español.

Otros 
 Juan Pérez Castiel (1650-1707), arquitecto barroco español.
 Juan Pérez Mercader, científico español.
 Juan Pérez (alias), usado para referirse a alguien desconocido.
 Juan Vicente Pérez, agricultor, campesino y supercentenario venezolano.

Referencias